Petelin je lahko:
 Divji petelin
 petelin, samec domače kokoši
 morski petelin
 sprožilec pri orožju (pogovorno)
 Petelin, priimek več znanih ljudi

Zunanje povezave